Паранестион — греческий топоним. Может означать:
 Паранестион — деревня.
 Паранестион (дим) — община.